Numele propriu Utah, derivat din cuvântul nativ-american Ute, desemnând tribul Ute și limba vorbită de acesta, se referă de cele mai multe ori la statul Utah. Alte utilizări: 
  Utah, teritoriu organizat al Statelor Unite, care a existat între 1850 și 1896
 USS Utah (BB-31), o navă de război americană
 Comitatul Utah din statul omonim
 Universitatea Utah, instituție publică de învățământ superior din Utah
 Utah Phillips (1935-2008), activist și cântăreț american

Vezi și
Utah Beach, nume de cod utilizat în operațiunea Overlord
Lacul Utah
Universitatea de Stat din Utah
Războiul Utah, conflict dintre mormoni și Statele Unite